Zaccaria Bricito (1802-1851) – arcivescovo cattolico
Zaccaria Bricito (1875-1962) – politico